Wilson Phillips — дебютный студийный альбом американского трио Wilson Phillips,  вышедший в 1990 году. Синглы «Hold On», «Release Me» и «You're in Love» достигли первой строчки в чарте Billboard; «Impulsive» попала в первую пятерку. Альбом разошёлся тиражом 5 млн копий в США и более 10 млн копий по всему миру, сделав Wilson Phillips самой продаваемой женской группой того времени.

Список композиций 
 «Hold On» — 4:27
 «Release Me» — 4:56
 «Impulsive» — 4:34
 «Next to You (Someday I’ll Be)» — 4:57
 «You're in Love» — 4:51
 «Over and Over» — 4:40
 «A Reason to Believe» — 4:04
 «Ooh You’re Gold» — 4:19
 «Eyes Like Twins» — 5:03
 «The Dream Is Still Alive» — 4:05

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Wilson Phillips
Альбомы, спродюсированные Гленом Баллардом